Бекеш:
 Бекеш — старинное долгополое пальто сюртучного покроя (ватный или меховой сюртук) и меховая одежда, отрезная в талии, со складками и разрезом сзади (может быть и без разреза сзади), венгерский кафтан со шнурами.

Фамилия 
 Бекеш, Каспар (1520—1579) — военный и политический деятель Великого княжества Литовского.
 Бекеш (город) — город в Венгрии
 Бекеш (медье) — медье (область) Венгрии
 Бекеш (комитат) — исторический комитат Венгерского королевства
 Бекеш (приток Большой Хапицы) — река в России.
 Бекеш (герб) — польский дворянский герб.